Сурмач Мирон — перший у США український книгар і видавець, власник музичної крамниці на Манхеттені.
 Сурмач Сергій Васильович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Сурмач-Міллс Мирослава — американська малярка українського походження.